Ники́та Ильи́ч Толсто́й (15 апреля 1923, Вршац, Королевство СХС — 27 июня 1996, Москва, Россия) — советский и российский -славист и фольклорист, доктор филологических наук, профессор. Академик АН СССР (1987; член-корреспондент 1984). Лауреат Демидовской премии 1994 года.

Автор нескольких сотен работ по истории славянских литературных языков, диалектологии славянства, старославянскому и церковнославянскому языку, этнолингвистике и лексикологии; специалист по ономастике<ref>Анатолий Петрович Афанасьев Региональная ономастика" Полиграф-Сервис, 2001 — стр.10В XX веке в советское и постсоветское время (в 90 — е годы) вышел ряд работ известных ономатологов : Никонова В. А., Поспелова Е. М., Серебренникова Б.А, Суперанской А. В., Матвеева А. К., Толстого Н. И., Топорова В. Н., Мурзаева Э. М., Попова А. И., Подольской Н. В., Жучкевича В. А., Карпенко Ю. А., Успенского Л. А., Вартаньяна Э. А., Барашкова В. Ф., Агеевой Р. А., Бондалетова В. Д., Унбегауна Б. О. и многих других.</ref>.

 Биография 
Правнук писателя Льва Толстого. Его дед Илья Львович был вторым сыном писателя, отец — Илья Ильич — морским офицером российского флота. После революции семья Никиты Ильича эмигрировала в Сербию.

Родился в городе Вршац, учился в русско-сербской гимназии в Белграде, оставил воспоминания о детстве и юности.

Участник партизанского движения в Сербии (1941—1944). В отряде его звали Никита Рус. Участвовал во Второй Мировой войне (1944—1945) в составе Красной Армии, вступив в её ряды добровольцем. «Я хочу воевать, как мой прадед воевал под Севастополем», — написал он в своём заявлении о вступлении добровольцем в Красную Армию.

В 1945 году вместе с родителями приехал в СССР, поступил на филологический факультет МГУ (специальность «болгарский язык и литература»). Дипломную работу писал под руководством академика В. В. Виноградова. Преподавал в МГИМО (1952—1956). В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Краткие и полные формы прилагательных в старославянском языке» (руководитель профессор С. Б. Бернштейн), а в 1972 году — докторскую диссертацию «Опыт семантического анализа славянской географической терминологии».

Работал в Институте славяноведения и балканистики АН СССР, где с 1977 года возглавлял группу (сектор) этнолингвистики и фольклора; с 1968 года преподавал в МГУ, профессор (1976). Заместитель главного редактора журнала «Советское славяноведение» (1965—1987), в 1969—1970 годах как ответственный секретарь журнала «Вопросы языкознания» фактически исполнял обязанности редактора. Член-корреспондент АН СССР с 26 декабря 1984 года по Отделению литературы и языка, академик с 23 декабря 1987 года, член Президиума РАН (1992—1996). Иностранный член многих славянских академий.

Возглавлял Советский, а затем Российский комитет славистов (1986—1996), сыграл большую роль в налаживании международных связей советской славистики после 1956 года. Был председателем правления международного Фонда славянской письменности и славянских культур. Член ряда правительственных советов и комиссий, в том числе Совета по русскому языку при Президенте РФ.

В последние годы жизни был председателем совета РГНФ, главным редактором журналов «Вопросы языкознания» и «Живая старина» (возобновлённое издание).

Скончался после тяжёлой болезни в Москве 27 июня 1996 года. Похоронен на родовом кладбище Толстых в селе Кочаки, которое находится рядом с Ясной Поляной.

 Семья 
Правнук Льва Толстого, внук второго сына писателя — Ильи Львовича Толстого, сын Ильи Ильича Толстого (1897—1970, морской офицер из последнего выпуска Морского корпуса; после возвращения из эмиграции — доцент МГУ, автор первого в СССР сербохорватско-русского словаря).

Жена Светлана Толстая (урожд. Шур; род. 1938) — академик РАН, этнограф и филолог-славист. Их дочери: Марфа (род. 1965) — лингвист, сотрудник Института славяноведения РАН, и Анна (род. 1971) — телеведущая, известная как Фёкла Толстая.

 Научная деятельность 

Среди достижений Н. И. Толстого — концепция славянской языковой ситуации и построение иерархической «пирамиды жанров», в соответствии с которой выбирался язык текстов (верхушка пирамиды — ближе к церковнославянскому, основание — к народному языку). Предложил термин «древнеславянский язык» как общий для старо- и церковнославянского литературного языка всех славян.

Н. И. Толстой был основоположником советской этнолингвистики. В 1950-е годы исследовал болгарские говоры в Бессарабии, Приазовье и Болгарии. Создал собственную этнолингвистическую научную школу, опиравшуюся на огромный полевой материал, собранный в диалектологических и этнографических экспедициях в Полесье (в 1962—1986 годах непосредственно руководил экспедициями). Выступил инициатором создания словаря «Славянские древности».

 Сочинения 
Полный список опубликованный работ смотрите на сайте конференции «Толстовские чтения»

  (в пер.) (2-е изд. — 2006).
 История и структура славянских литературных языков. — , 1988.
 Избранные труды. — Т. 1-3. — 1998—1999.

 Примечания 

 Литература 

 Гребенюк В. П. Памяти Никиты Ильича Толстого // Вестник РГНФ. — 1996 — № 3 
  
 Мокиенко В. М. Славистическое наследие Н. И. Толстого // Greifswalder Beiträge zur Slawistik. 1998. № 3;
 Молдован А. М. Слово о Н. И. Толстом // Язык культуры: Семантика и грамматика. М., 2004.
 Никита Ильич Толстой / сост. Л. В. Шутько; авт. вступительной статьи А. Д. Дуличенко. — М.: Наука, 1993 (Материалы к биобиблиографии учёных. Сер. литературы и языка. Вып. 23). ISBN 5-02-011558-4;
 
  Никита Ильич Толстой — знаменитый славист, гражданин и Сербии и России // Славянский вестник, 2016
 
 
 Philologia slavica: К 70-летию академика Н. И. Толстого. М., 1993;

 Ссылки 
 
 Статья на сайте «Всё о Московском Университете» 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Климчук Ф. Д.'' Н. И. Толстой (15.04.1923—27.06.1996): на правах рукописи. Сайт общества «Загородье» 
 Подробный список работ о Н. И. Толстом 
 Никита Ильич Толстой в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси

Никита Ильич
Лингвисты СССР
Слависты СССР
Лингвисты России
Слависты России
Этнографы России
Мемуаристы России
Семасиологи
Болгаристы
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Югославские партизаны
Партизаны Великой Отечественной войны
Преподаватели МГИМО
Сотрудники Института славяноведения РАН
Преподаватели филологического факультета МГУ
Лауреаты Демидовской премии
Похороненные в Тульской области
Топонимисты
Исследователи славянского язычества
Действительные члены РАН
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Иностранные члены Национальной академии наук Беларуси